Andreas Johansson och liknande namn kan syfta på:

Idrottsmän
Andreas Johansson (ishockeyspelare) (född 1973), svensk ishockeyspelare och tränare
Andreas Johansson (fotbollsspelare) (född 1978), svensk fotbollsspelare
Andreas Johansson (fotbollsspelare född 1982) (född 1982), svensk fotbollsspelare
Andreas Johansson (fotbollsspelare född 1990) (född 1990), svensk fotbollsspelare
Andreas Johansson (fotbollsspelare född 1991) (född 1991), svensk fotbollsspelare

Musiker
Andreas Johansson (låtskrivare) (född 1981), känd som Andreas Stone
Andreas Johansson (musiker), basist, bland annat spelat i Cult of Luna
Andy Johansson, numera Ekenmo, trummis, spelat i Candela, Claes Lövgrens och Donnez

Övriga
Andreas Johansson (ingenjör) (1879-1954), svensk ingenjör
Andréas Johansson (mördare) (född 1976), svensk nazist och dömd mördare